

Empresas 
 Bell Labs — empresa de pesquisa e desenvolvimento tecnológico
 Taco Bell — empresa americana de restaurantes
 Bell Aircraft Corporation — fabricante americana de helicópteros

Topónimos 
 Bell (Califórnia)
 Bell (Flórida)
 Bell (Oklahoma)
 Bell Acres
 Bell Buckle
 Bell Center
 Bell City
 Bell Gardens
 Bell Hill
 Condado de Bell (Kentucky)
 Condado de Bell (Texas)

Outros usos 
 Alexander Graham Bell — inventor do telefone
 Caractere bell — um código de controle de dispositivo

Desambiguações de topônimos